Batalla d'Azukizaka (1542) entre les forces d'Oda Nobuhide i les d'Imagawa Yoshimoto
 Batalla d'Azukizaka (1564) entre Ikkō-ikki i el samurai de Tokugawa Ieyasu